Ники́та Алексе́ев:
 Алексеев, Никита (вторая половина XVII века) — подьячий Посольского приказа в правление царей Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и Петра Первого и царевны Софьи.
 Алексеев, Никита Алексеевич (1892—1937) — 1-й секретарь Винницкого обкома КП(б)У, председатель Днепропетровского облисполкома.
 Алексеев, Никита Владимирович (известен под псевдонимом Alekseev; род. 1993) — украинский певец.
 Алексеев, Никита Глебович (1932—2003) — советский и российский методолог, философ, психолог.
 
 Алексеев, Никита Феликсович (1953—2021) — советский и российский художник.